Petri Pakaslahti (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il attaque sa carrière au Lukko Rauma en SM-liiga. En 2001, il rejoint le Jokerit Helsinki avec qui il remporte le titre. L'équipe remporte la Coupe continentale 2003. En 2007, il signe au Södertälje SK en Elitserien. Après quatre saisons, il est forcé à mettre un terme à sa carrière en raison d'une blessure à l'aine qui l'a limité à un match disputé lors de la saison 2010-2011.

Carrière internationale
Il a représenté la Finlande aux Mondiaux 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996|| Lukko Rauma || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1996-1997|| Lukko Rauma || SM-liiga || 42|| 2|| 1|| 3|| 0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1997-1998|| Lukko Rauma || SM-liiga || 46|| 6|| 5|| 11|| 14||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1998-1999|| Lukko Rauma || SM-liiga || 49|| 8|| 8|| 16|| 38||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000|| Lukko Rauma || SM-liiga || 40|| 2|| 9|| 11|| 20|| 4|| 1|| 0|| 1|| 13
|-
|2000-2001|| Lukko Rauma || SM-liiga || 45|| 8|| 18|| 26|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2001-2002|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 51|| 13|| 22|| 35|| 22|| 12|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|2002-2003|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 52|| 7|| 21|| 28|| 26|| 9|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
|2003-2004|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 54|| 4|| 20|| 24|| 52|| 8|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|2004-2005|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55|| 3|| 13|| 16|| 45|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
|2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 28|| 5|| 9|| 14|| 26||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 51|| 12|| 22|| 34|| 52|| 10|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
|2007-2008 || Södertälje SK || Elitserien || 54|| 18|| 16|| 34|| 48|| || || ||  || 
|-
|2008-2009 || Södertälje SK || Elitserien || 53|| 11|| 14|| 25|| 36|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
|2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien || 54|| 17|| 13|| 33|| 53|| || || ||  ||
|-
|2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || ||  ||

Au niveau international 

| 2005 || align="left"| Championnat du monde ||7||1||0||1|| -3|| 0||align="left"|Défaite en quart de finale

Références

Voir aussi

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Naissance en  avril 1980
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Södertälje SK
Naissance à Tampere
Attaquant de hockey sur glace